El Gran Premio de Europa de Motociclismo de 1995 fue la decimotercera carrera de la temporada 1995 de motociclismo. La carrera se disputó en el  Circuito de Cataluña (Montmeló) el 8 de octubre de 1995.

La victoria de Àlex Crivillé en los 500cc propició una polémica por motivos políticos, ya que el hecho de que Crivillé completase la vuelta de honor con la bandera de Cataluña y que en el podio, sonara el himno catalán al lado del español y se izaron conjuntamente las banderas españolas y catalanas, provocó las quejas de algunas autoridades.

Resultados 500cc

Resultados 250cc

Resultados 125cc

Referencias 

Competiciones de motociclismo de España
Grandes Premios de motociclismo 1995
Deporte en España en 1995